Križevci (Kroatië), een stad in centraal Kroatië
Križevci (gemeente in Slovenië), een gemeente in Slovenië
Križevci (Gornji Petrovci), een plaats in Slovenië